Літтл () може мати такі значення:

 Бентлі Літтл (1960) — американський письменник
 Браян Літтл

 Літтл Волтер (1930—1968) — блюзовий музикант, співак
 Літтл Гадсон (1919—2009) — американський блюзовий співак і гітарист
 Літтл Мілтон (1934—2005) — американський блюзовий, ритм-енд-блюзовий співак і гітарист

 Літтл-Біггорн — права притока річки Біггорн, яка протікає по території штатів Вайомінг та Монтана, США
 Літтл Гузік — річка в Сполучених Штатах Америки
 Літтл-Комптон — містечко у штаті Род-Айленд, США